Margaret Smith může být:

 Margaret Smithová Courtová, známá jako Margaret Courtová (* 1942) – australská tenistka
 Margaret Chaseová Smithová (1897–1995) – americká senátorka za stát Maine
 Margaret Smithová (1961) (* 1961) – liberálně demokratická poslankyně skotského parlamentu za obvod Edinburgh West
 Margaret Smithová (básnířka) – americká básnířka a umělkyně
 Margaret Smithová (herečka) – americká komediální herečka
 Margaret Smithová (spisovatelka) – americká spisovatelka
 Maggie Smithová (* 1934) – britská herečka